Рудинский — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Рудинский, Василий Иванович (1837—1876) — российский врач; доктор медицины; брат О. И. Рудинского.
 Рудинский, Иван Иванович (1867—1930) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Рудинский, Игорь Феликсович (1954—2014) — российский предприниматель, основатель и генеральный директор «Сиа Интернейшнл ЛТД».
 Рудинский, Михаил Яковлевич (1887—1958) — украинский и советский археолог.
 Рудинский, Орест Иванович (1816—1889) — главный начальник Военно-медицинского управления Российской империи, брат В. И. Рудинского.
 Рудинский, Феликс Михайлович (1929—2009) — советский юрист, заслуженный юрист РСФСР.

Топоним 
 Рудинский — деревня, Якшур-Бодьинский район, Удмуртия, Россия.